O Inter Bratislava é um clube de futebol eslovaco. Sua sede fica na cidade de Bratislava.
O time de futebol do Inter Bratislava possui uma torcida organizada brasileira, na cidade de Itá-SC

Ligações externas
 Página Oficial

FK Inter Bratislava
Clubes de futebol fundados em 1940
Clubes de futebol da Eslováquia